Ога́йо (, ) — штат на востоке Среднего Запада США. Штат, первоначально относившийся к Северо-Западным территориям, был принят в состав США 17-м по счёту, 1 марта 1803 года. Его официальное прозвище — «Штат конского каштана». Столица штата и крупнейший город — Колумбус. В США штат занимает десятое место по плотности населения.

Название «Огайо» произошло от ирокезского слова «ohi-yo’», что означает «большая река».

Правительство Огайо состоит из исполнительной власти во главе с губернатором, законодательной власти, которая включает Генеральную ассамблею Огайо, и судебной власти, на вершине которой в штате находится Верховный суд. В настоящее время представители Огайо занимают 18 мест в Палате представителей США.

Восемь президентов США являются выходцами из Огайо. Это 9-й президент Уильям Гаррисон, 18-й президент Улисс Симпсон Грант, 19-й — Ратерфорд Берчард Хейс, 20-й — Джеймс Абрам Гарфилд, 23-й — Бенджамин Гаррисон, 25-й — Уильям Мак-Кинли, 27-й — Уильям Хауард Тафт и 29-й президент Уоррен Гардинг.

Шутливое прозвище штата Огайо — Yankee State ().

История 

На территории Огайо находится Змеиный курган — древний памятник индейской земляной архитектуры. В древности на территории нынешнего штата были последовательно представлены культуры Адена, Хоупвелл и Форт-Эйншент, этническая принадлежность которых неясна. Со временем это пространство заселили представители алгонкинских народов (в основном), а также сиу и ирокезы.

Освоение территории Огайо европейцами началось в XVIII веке с французских переселенцев, которые основали ряд поселений для закупки пушнины у местного индейского населения. После войны Великобритании с Францией в 1755—1763 гг. территория Огайо отошла под контроль англичан, а впоследствии, по итогам Версальского мирного договора 1783 года, стала принадлежать колонистам, выигравшим войну за независимость.

В 1835—1836 гг. у Огайо был территориальный спор с Мичиганом, который препятствовал (с подачи Огайо) принятию Мичигана в состав США.

Население 
В 1800 году на территории Огайо насчитывалось чуть более 45 тысяч жителей. Затем население росло со скоростью свыше 10 % за десятилетие, и на момент переписи 1970 года было зарегистрировано немногим более 10 650 000 человек. В течение следующих трех десятилетий рост замедлился, и в 2000 году население в Огайо составляло около 11 350 000 человек. По состоянию на 1 июля 2011 года оно оценивалось в 11 544 951 (по данным Бюро переписи населения США). По темпам роста численности населения Огайо отстаёт от остальных штатов.

География 

Географическое положение штата Огайо оказалось очень удобным для экономического роста и расширения.
Большая часть штата расположена на равнинной местности.

Административное устройство 
В штате Огайо 88 округов. Столица штата Колумбус занимает большую часть округа Франклин.

Климат 
На территории большей части штата установился влажный континентальный климат (по классификации климатов Кёппена Dfa/Dfb) за исключением южных округов региона Блюграсс, расположенных на северной периферии субтропического океанического климата (Cfa) и региона Верхнего Юга. Лето обычно жаркое и влажное, зима, как правило, варьируется от прохладной до холодной. Количество осадков умеренное на протяжении всего года. Экстремальные погодные условия не редкость для Огайо, хотя в этом штате происходит меньше смерчей, чем в штатах расположенных в аллее торнадо.

Города 
 См. также категорию «Города Огайо»

Землетрясения 
Более 200 землетрясений с магнитудой 2,0 или выше произошли в Огайо с 1776 года. Лишь немногие из них были зарегистрированы как заметные для среднего жителя.

Экономика 
Наиболее известная промышленная фирма — Eaton (авиакосмическая, трансформаторная промышленность, автопром). В городе Кантон расположена штаб-квартира компании Diebold — крупнейшего производителя банкоматов.

Также развиты сельское хозяйство, добыча каменного угля, чёрная металлургия, машиностроение, производство самолётов и автомобилей, химикатов, резины, офисного оборудования, переработка нефти.

Архитектура 
В Огайо расположены несколько десятков небоскрёбов. Два самых высоких здания штата — Key Tower (289 м) и Terminal Tower (235 м) — находятся в Кливленде. Третье по высоте здание штата, Великая американская башня на площади Куин-Сити (203 м), расположено в Цинциннати.

Побратимы 
 Тайвань, Китайская Республика

В астрономии 
В честь Огайо назван астероид (439) Огайо, открытый 13 октября 1898 года американским астрономом, уроженцем Огайо Эдвином Коддингтоном в Ликской обсерватории.

Происшествия 
3 февраля 2023 года в штате произошло крушение поезда, вызвавшее экологическую катастрофу в регионе.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  .